Бурылин — русская фамилия.

Известные носители 
 Династия ивановских фабрикантов Бурылиных:
 Бурылин, Диодор Андреевич (1788—1860) — российский фабрикант.
 Бурылин, Дмитрий Геннадьевич (1852—1924) — российский фабрикант, меценат и коллекционер.
 Бурылин, Николай Геннадьевич (1850—1928) — российский фабрикант и меценат, муж Н. Х. Бурылиной.
 Бурылин, Сергей Петрович (1876—1942) — российский художник текстильного рисунка, член Союза Художников СССР.
 Бурылина, Надежда Харлампиевна (урождённая Куваева; 1851—1921) — российская промышленница и благотворительница, жена Н. Г. Бурылина.